Такмичење жена у дисциплини скијашког трчања 15 км потера на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржано је 8. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 14:00 часова по локалном времену.

Титулу је одбранила четворострука олимпијска победница Норвежанка Марит Бјерген.

Систем такмичења 
У овој дисциплини се комбихују оба стила скијашког трчања, класични и слободни. Слично је као код масовног старта, такмичарке почињу трку истовремено. На старту су поређане у формацију у облику стрелице са најбољим такмичаркама на њеном врху. На половини трке, такмичари мењају скије и штапове, што је брже могуће. Трчи се 7,5 км класичним а затим 7,5 слободним стилом. Кратки кругови омогућавају да такмичарке пролазе поред трибине са гледаоцима сваких шест до осам минута. Такмичарка која прва пређе циљну линију, је поведница.

Земље учеснице 
Учествовала је 61 такмичарка из 24 земље.

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.